

Patronyme
 Aleksandra Socha, (1982- ), est une escrimeuse polonaise.
 David Socha, (1938- ), est un ancien arbitre américain de soccer.
 Lauren Socha, (1990- ), est une actrice anglaise.
 Leopold Socha, (1909-1946), Inspecteur municipal polonais, reconnu par l'État d'Israël comme un Juste parmi les Nations.
 Michael Socha, (1987- ), est un acteur britannique. 
 Teresa Socha-Lisowska, (1928–2010) – médecin et poète polonaise.

Toponyme
 Socha est une municipalité située dans le département de Boyacá, en Colombie.
 Socha, localité polonaise de la voïvodie de Łódź.

Homonymie
Homonymie de patronyme